Aoste (Francja) – miasto i gmina we Francji
 Aoste – miasto i gmina we Włoszech